Mit dem Begriff Dachbalken werden bezeichnet:

 die Kopfzeile auf der Titelseite einer (gedruckten) Tageszeitung, über ihrem Namenszug
 die in einem Dachgebälk verwendeten waagerechten Balken (auch Bundbalken) zusammen mit zwei Sparren ein Sparrendreieck und zugleich eine Balkenlage bilden.